DVM, en l'àmbit anglosaxó, sigles per indicar veterinari amb la titulació de Doctor (Doctor in Veterinary Medicine)

Abreviacions